Norwegian Wood peut référer à :

 Norwegian Wood (This Bird Has Flown) , une chanson des Beatles;
 titre anglais du film La Ballade de l'impossible.